Crenshaw House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crenshaw House (Illinois), NRHP-Nr. 85001164
 Crenshaw House (Mississippi), NRHP-Nr. 84002295